Змагання з боксу на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на літніх Олімпійських іграх 1904 в Сент-Луїсі та з того часу включалися в програму кожних наступних ігор крім ігор 1912 в Стокгольмі (через заборону цього спорту шведським законодавством). На літніх Олімпійських іграх 2012 в Лондоні вперше були проведені змагання серед жінок. У цьому виді спорту розігруються 13 комплектів нагород (8 серед чоловіків та 5 серед жінок).

Вагові категорії

Медальний залік

Примітки

Посилання 
Федерація боксу України

Бокс на Олімпійських іграх